Niemcy:
 Helmstedt – powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Helmstedt – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Helmstedt
 Helmstedt – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Dolan Saksonia, w powiecie Helmstedt